Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha (en alemán, Ernst I von Sachsen-Coburg und Gotha; Coburgo, 2 de enero de 1784-ibidem, 29 de enero de 1844) fue uno de los príncipes soberanos que gobernaron los Ducados Ernestinos en el siglo XIX.

Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha entre 1826 y 1844, había reinado previamente como Ernesto III en Sajonia-Coburgo-Saalfeld entre 1806 y 1826. Además, desempeñó un importante papel como oficial del ejército prusiano durante las Guerras Napoleónicas.

Duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld 
Era hijo de los duques Francisco y Augusta de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Entre sus hermanos se encuentran el futuro Rey Leopoldo de Bélgica y la duquesa de Kent, madre de la reina Victoria.

El 10 de marzo de 1803, fue proclamado adulto a pesar de no haber alcanzado la mayoría de edad, pues debía intervenir en asuntos de gobierno a causa del grave estado de salud del duque.

En 1806, cuando hubo de sucederle, apenas pudo gobernar, pues las tropas napoleónicas invadieron el territorio alemán. Solo en 1807, tras la firma del Tratado de Tilsit pudo acceder Ernesto al gobierno del ducado, gracias a la influencia de su hermana Juliana sobre el zar Alejandro I.

Como general del Reino de Prusia, Ernesto combatió a Napoleón en las batallas de Auerstedt (1806), Lützen (1813) y en el asalto al fuerte de Maguncia de 1814. Como premio, el Congreso de Viena le concedió un pequeño Estado con capital en San Wendel, conocido a partir de 1819 como Principado de Lichtenberg, y que fue vendido a Prusia en 1834.

Después de la guerra napoleónica, Ernsto trató de reconstruir el ducado. El 1 de agosto de 1821, le dio al país una nueva constitución bajo un acuerdo constitucional velado. Promovió la ciencia y las artes e hizo construir teatros en Coburgo y Gotha. Su amplia inclinación por el estilo neogótico es significativa en términos de historia arquitectónica. Las conversiones de los castillos Rosenau, Ehrenburg, Callenberg y Reinhardsbrunn se encuentran entre los primeros edificios seculares del neogótico romántico en Alemania, cada uno incrustado en extensos parques paisajísticos de estilo inglés.

Duque de Sajonia-Coburgo y Gotha 
En 1825, la muerte de Federico IV, último duque de Sajonia-Gotha-Altenburgo y tío de la Duquesa Luisa, abrió un conflicto sucesorio en los Ducados Ernestinos. El Duque Ernesto reclamó sus derechos como esposo de Luisa, pero otras ramas de la Casa de Wettin lo rechazaron, ya que desde 1824 se encontraban en un proceso de divorcio.

Finalmente, se alcanzó un acuerdo el 12 de diciembre de 1826, por el que Ernesto recibió Gotha a cambio de ceder Saalfeld al Ducado de Sajonia-Meiningen. Se creó entonces el Estado de Sajonia-Coburgo-Gotha, que existió hasta 1918 y en el que reinaría Ernesto hasta 1844, creando una poderosa dinastía europea: la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha.

En Coburgo, Ernesto fue responsable de varios proyectos de construcción, incluido el establecimiento del Hoftheater en su nuevo edificio. La Schlossplatz tal como aparece hoy en día se debe en gran parte al trabajo bajo su gobierno. Se le recuerda principalmente por el desarrollo económico, educativo y constitucional de sus territorios, y por la importante posición internacional alcanzada por la casa de Coburgo.

Matrimonio e hijos 
El 3 de julio de 1817, Ernesto contrajo matrimonio en la ciudad de Gotha con la Princesa Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo. Como hija primogénita de los Duques reinantes Augusto y Luisa Carlota, era la presunta heredera de los vastos dominios del Ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo, en caso de que su tío Federico muriese sin descendencia.

 

No obstante, las infidelidades del Duque impidieron que el matrimonio fuese feliz. En 1824, la Duquesa exigió separarse y acordó fijar su residencia en San Wendel, capital del Principado de Lichtenberg. Una vez solucionada la sucesión del Ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo, el Duque le concedió el divorcio el 31 de marzo de 1826, con la condición de que Luisa quedase separada de sus hijos. El 23 de diciembre de 1832, se casó por segunda vez en Coburgo con su sobrina María de Wurtemberg, el matrimonio no fue muy feliz y no tuvo hijos.

Títulos y órdenes

Títulos 
2 de enero de 1784 - 8 de septiembre de 1800: Su Alteza Serenísima El Príncipe Ernesto de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, Duque en Sajonia.
8 de septiembre de 1800 - 9 de diciembre de 1806: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
9 de diciembre de 1806 - 12 de diciembre de 1825: Su Alteza Serenísima Ernesto III, Duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
12 de diciembre de 1825 - 29 de enero de 1844: Su Alteza Serenísima Ernesto I, Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Órdenes 
Recibió las siguientes condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 August Beck: Ernst I.: Herzog Ernst Anton Karl Ludwig von Sachsen-Koburg-Gotha. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, pp. 313-317.
 Carl-Christian Dressel: Die Entwicklung von Verfassung und Verwaltung in Sachsen-Coburg 1800–1826 im Vergleich. Duncker & Humblot Berlín 2007, ISBN 978-3-428-12003-1.
 Friedrich Knorr: Ernst I., Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 4, Duncker & Humblot, Berlín 1959, ISBN 3-428-00185-0, S. 620 f.
 Heide Schulz: "Freue Dich, Coburg. Die Ode H. C. A. Eichstädts zum Royal Wedding 1840", in: Coburger Geschichtsblätter 20, 2012, S. 25–54, ISSN 0947-0336.

Enlaces externos 

 http://www.ulrich-goepfert.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1271&Itemid=82
 Página oficial de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Duques de Sajonia-Coburgo y Gotha
Duques de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden militar de Cristo
Nacidos en Coburgo